Marcel Mermelstein (1937-1944), frère cadet de Paula Mermelstein, un des 44 Enfants d'Izieu, arrêtés lors de la Rafle du , déportés et assassinés à Auschwitz.  Il meurt à l'âge de 7 ans.
 Paula Mermelstein (1934-1944), sœur aîné de Marcel Mermelstein, une des 44 Enfants d'Izieu arrêtés lors de la Rafle du , déportés et assassinés à Auschwitz. Elle meurt à l'âge de 10 ans.

Patronyme juif